«Опасный Бангкок» — это название имеют несколько фильмов:
 «Опасный Бангкок» — фильм 1999 года, реж. братья Пэнг (Таиланд).
 «Опасный Бангкок» — фильм 2008 года с Николасом Кейджем в главной роли, реж. братья Пэнг (США)''.

Фильмы о Бангкоке